Cepitá kan syfta på:

Colombia 

 Cepitá (kommun), Santander, 
 Cepitá (ort), Santander,